George Brayton – ingegnere statunitense
 Lily Brayton – attrice inglese
 32571 Brayton – asteroide della fascia principale
 Brayton – città statunitense nello stato dell'Iowa